

Patronyme 

 Arturo Pomar (1931-2016), joueur d'échecs espagnol
 Juan Bautista Pomar (c. 1535 - 1590), historien et écrivain spécialisé dans l'histoire aztèque précolombienne
 Júlio Pomar (1926-2018), peintre portugais

Toponymie 
 Medina de Pomar, commune d’Espagne, dans la province de Burgos, communauté autonome de Castille-et-León
 Pomar da Rainha (en français Verger de la Reine), village portugais du district de Vila Real
 Pomar de Valdivia, commune d'Espagne de la province de Palencia dans la communauté autonome de Castille-et-León